FTT ist die Abkürzung für:
 Financial Transaction Tax, siehe Finanztransaktionssteuer
 Freies Territorium Triest
 Fischer-Tropsch-type reaction, siehe Fischer-Tropsch-Synthese

FTT